Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl česko-ruský pár Lucie Hradecká a Jekatěrina Makarovová, jehož členky nestartovaly společně. Makarovová do turnaje nezasáhla pro zranění.

Barbora Strýcová a Kristina Mladenovicová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky žebříčku WTA ve čtyřhře. Mladenovicová ztratila příležitost vystřídat na čele figurující Strýcovou vyřazením ve čtvrtfinále.

Vítězem se stal osmý nasazený, česko-slovinský pár Lucie Hradecká a Andreja Klepačová, který ve finále zdolal německo-nizozemské turnajové pětky Annu-Lenu Grönefeldovou s Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Hradecká vybojovala dvacátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour, respektive třetí na Cincinnati Masters, a pro Klepačovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (finále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (vítězky)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2019